Все́волод Соловьёв:
 Соловьёв, Всеволод Николаевич (1801 — после 1861) — барон, генерал-майор.
 Соловьёв, Всеволод Николаевич (1924—2012) — советский и российский конструктор ракетно-космической техники, член-корреспондент РАН, Герой Социалистического Труда.
 Соловьёв, Всеволод Сергеевич (1849—1903) — русский писатель.